You Can't Fool Your Wife – film del 1923 diretto da George Melford
The Nutcracker (You Can't Fool Your Wife) – cortometraggio del 1926 diretto da Lloyd Ingraham 
You Can't Fool Your Wife – film del 1940 diretto da Ray McCarey